Die UNI-POLY Ruderregatta ist eine seit 1945 ausgetragene Ruderregatta zwischen der Universität Zürich (Uni) und der ETH Zürich (Poly). Organisiert wird das Rennen durch den Akademische Sportverband Zürich (ASVZ). Das an das berühmte Boat Race zwischen der University of Cambridge und der University of Oxford angelehnte Duell wird jährlich Anfang November zwischen den Achtern der beiden Zürcher Hochschulen ausgetragen.

Rennen 
Die Ruderregatta besteht mittlerweile aus vier Rennen. Das Hauptrennen der Herren wurde seit 1945 bereits 58 Mal durchgeführt. In den Jahren 1953 bis 1959 fand das Ruderduell nicht statt. 1965 musste das Rennen abgebrochen werden, als das Boot der Uni nach 1000 m in zwei Teile zerbrach und 1999 wurde es wegen Wind und hohem Wellengang abgesagt. Seit 2001 wird ein Damenduell ausgetragen, seit 2005 ein Wettbewerb zwischen Professoren und seit 2013 findet jährlich ein Duell zwischen Alumni der jeweiligen Hochschulen statt.

Die Rennen werden heute über 600 m auf der Limmat im Modus Best-of-Three ausgetragen. Der Start befindet sich noch im Zürichsee etwa 130 m vor der Quaibrücke und das Ziel befindet sich zwischen der Münster- und der Rathausbrücke.

Bilanz 
(Stand: 2019)

Siegerliste

1945–2000: nur Studentenachter

2001–2016

Seit 2017

Weblinks 
 UNI-POLY Ruderregatta

Einzelnachweise 

Ruderwettbewerb
Sportveranstaltung in Zürich
ETH Zürich
Universität Zürich
Hochschulsport (Schweiz)
Hochschulsportwettbewerb